Џорџ Болин, виконт Рочфорд ( између 1503. и 1504 — 17. мај 1536) је био енглески племић, и брат краљице Ен Болин, а ујак Елизабете -{I}- од Енглеске. Као и његов отац, Томас Болин, и Џорџ је врло млад ушао у политику, а већ 1529. почео је да ради као амбасадор Енглеске у Француској, што му је пре свега омогућило савршено знање француског, стечено на Оксфорду. Болен је још говорио и италијански и латински. О његовом љубавном животу зна се веома мало, али укорењено је мишљење да није имао срећан брак са Џејн Болин, са којом се оженио 1525. године. Два разлога који то веровање поткрепљују су чињенице да је Џорџ био женскарош, али и да је имао односе са мушкарцима. Дана 12. маја 1536. Болин је заједно са своја четири пријатеља оптужен за издају краља и инцест са својом сестром, краљицом Ен. Погубљен је пет дана касније, а говор који је одржао пред погубљење био је по мишљењу савременика превише дугачак.

Породично стабло 

Умрли 1536.
Племство
Џорџ
Погубљени